Indfaldsvej  er en større befærdet vej, der leder trafikken ind til de større byer som f.eks København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg  og flere andre byer. 

En indfaldsvej går mange gange ud fra motorveje og motortrafikveje samt ringveje og omfartsveje, og de er med til at lede trafikken ind igennem forstæderne til centrum. Hvorfra vejene kan gå syd eller nord om centrum.

Indfaldsveje i Danmark

Kilder 

 
Vejtyper